Пе́рмь Вели́кая — город, находившийся на севере Урала на территории Пермского края.

Пермь Великая, как город, упоминается в исторических документах и отмечается на старинных картах.

Исторические свидетельства 
В «Записках о Московии» барона Герберштейна побывавшего в России в первой половине XVI века, есть упоминание о городе:«Пермiя (Permia), большая и обширная область, отстоит от Москвы на 250 или по другим на 300 миль, прямо на северовосток. В ней есть город того же имени, стоящий на реке Вышере (Vuischora), которая в десяти милями ниже впадает в Каму. По причине множества болот и рек туда едва можно доехать сухим путем, разве только зимою; летом же легче совершать этот путь на судах, через Вологду, Устюг и рекою Вычегдою (Vitzechda), которая в 12 милях от Устюга впадает в Двину. Едущим из Перми в Устюг надобно плыть по Вышере; пройдя несколько рек и в иных местах перетаскивая суда землею в другие реки, они приходят к Устюгу, в 300 милях от Перми. В этой области хлеб составляет редкость; подать князю жители Перми ежегодно платят лошадьми и мехами. У них свой язык, а также и свои письмена, изобретённые епископом Стефаном, который окончательно утвердил их в христианской вере (а прежде сего, еще не непроникнутые верою, они содрали кожу с какого то епископа, который принимался было за тоже дело).»

Записки о Московии (rerum moscoviticarum commentarii) Барона Герберштейна

С 1646 до 1682 года царские грамоты посылались «в Пермь Великую, в Чердынь и к Соли Камской.»

Другое упоминание о таком городе находится в «Географическом словаре…»  изданном в 1688 году.
«Пермь Великая (Permaweliki), Permia Magna, город в провинции Пермской в России, между Двиной на западе и Обью на востоке, располагается на реке Каме.»

В указе Петр I от 18 декабря 1708 году «Об Учреждении Губернии и росписании к ним городов.» Пермь Великую включили в состав Сибирской губернии.
VIII. СибирскаяА в ней города: Тоболеск, Енисейск, Илимской, Тара, Березов, Сургут, Тюмень Томской, Мангазея, Иркутской, Кузнецкой, Туринск, Нарым, Верхотурье, Якуцкой, Нерчинской, Красный Яр, Пелымь, Кецкой. Поморские: Кунгур, Пермь Великая, Чердынь, Солькамская, Кай городок, Яренск, да ныне приписана вновь Вятка, итого 26, да к Вятке 4 пригородка, всего 30 городов."Указ Петра I от 29 мая 1719 года «Об устройстве Губерний и определении в оныя Правителей» разделил Сибирскую губернию на 3 провинции. В Первую (позже Вятскую) провинцию вошли Вятка с пригородами (6511 дворов), Кай городок (1195 дв.), Кунгур (3202 дв.), во Вторую (Соликамскую) — Соль Камская (12005 дв.) и «Пермь Великая и Чердынь» (1421 дв.). Это был последний законодательный документ, в котором фигурировал топоним «Пермь Великая».

В вышедшей в 1744 году книге  дал такие границы Перми Великой (опять назвав город Пермь Великая): «Провинция Пермия (Permia) граничит с Зырянами (Syrianes) на севере, и с Вологдой на юге; восточная граница, кажется, река Иртыш (Irtis), которая впадает в Обь (Oby); главный город Пермь Великая (Permia Weliki). Эта страна населена не намного лучше, чем в прошлом, и люди, как говорят, заняты, главным образом, охотой».

Упоминание о Перми Великой уже как о сильно разрушенном городе приводится в La Geographie moderne, naturelle historique & politique.., изданном в 1736 году.

На картах 

Пермь Великая — как город встречается на многих исторических картах.

Карта Энтони Дженкинсона 1562 г. 
На карте Энтони Дженкинсона, изданной в 1562 году, город Пермь Великая (на карте он называется Permvelick) расположен у истока реки Вычегда (обозначен специальным «городским» значком).

Карта Герарда Меркатора 1595 г. 
Известный фламандский географ и картограф Герард Меркатор так же располагал город на реке Вычегде.

Карта 1613 года Гесселя Герритсона 
По повелению царевича Фёдора II была составлена карта России картографом Гесселем Герритсом и издана в Амстердаме в 1613 году. На этой карте Великая Пермь расположена у истока реки Вычегда. В 1614 издана русская версия этой карты.

Карты XVIII века Делиль Гийома 
В середине XVIII на картах французского картографа Делиль Гийома (фр. Guillaume Delisle) город (Perma Velikaia) показан стоящим на берегу Вишеры между современными Соликамском (на карте Solcamskaia) и Чердынью (Surdin).

 Moscovie 1742.
 Delisle bei Dezauche. Carte de Tartarie. [Карта Тартарии]. 1766.

Мнения историков 
По словам придворного историка Н. Г. Устрялова (1805—1870), Пермью Великой назывались города Чердынь, Сольвычегодск, Соликамск, Кайгород..

Примечания

Литература 
 Сигизмунд Герберштейн Записки о Московии (rerum moscoviticarum commentarii) Барона Герберштейна. /с латинского Базельского издания 1556 года/ перевод И. Анонимов — С-Петербургъ, 1866.
 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи Археографическою экспедициею Императорской академии наук / доп. и изд. Высочайше учрежденною коммиссиею. — Санкт-Петербург : в Тип. 2 отд-ния Собственной Е. И. В. канцелярии, 1836. — 30 см. Т. 4: 1645—1700. — 1836. — 502, 2, 22 с.
  A Geographical Dictionary, Representing the Present and Ancient Names of All the Countries, Provinces, Remarkable Cities …: And Rivers of the Whole World: Their Distances, Longitudes and Latitudes. C. Brome, 1688.
 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том IV. 1700—1712 гг. — СПб., 1830.
 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том V. 1713—1719 гг. — СПб., 1830.
 Корчагин П. А. Пермь. «Что в имени…»//Вестник Пермского научного центра УрО РАН. № 4, 2013.
 Abraham DuBois La Geographie moderne, naturelle historique & politique: dans une methode nouvelle & aisée, Том 3. 1736.
 Осипов И. А. Антоний Джениксон и карта России 1562 г.
 Осипов И. А. Описания Российского государства XVI ВЕКА: Влияние картографических материалов на нарративные источники.

Исторические области России
История Пермского края
История Урала
Пермь Великая
Исчезнувшие города России